

Cinema
Partner – film del 1968 diretto da Bernardo Bertolucci
Partner(s) - Romantiche bugie – film del 2005 diretto da Dave Diamond
Partner – film del 2007 diretto da David Dhawan

Letteratura
Il partner (The Partner) – romanzo del 1997 di John Grisham

Altro
Partner – manga di Miho Obana
Peugeot Partner – autovettura

Pagine correlate
Partners

Altri progetti